Autostrada A16 (Belgia)
 Autostrada A16 (Francja)
 Autostrada A16 (Holandia)
 Autostrada A16 (Niemcy) (niezrealizowana)
 Autostrada A16 (Portugalia)
 Autostrada A16 (Włochy)